Poliomintha är ett släkte av kransblommiga växter. Poliomintha ingår i familjen kransblommiga. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kransblommiga växter
Poliomintha